Por Cherry Valley pode estar à procura de:
 Cherry Valley (Arkansas)
 Cherry Valley (Califórnia)
 Cherry Valley (Illinois)
 Cherry Valley (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos